Närke, een landschap in Midden-Zweden
 Narke (geslacht), een geslacht van sluimerroggen